Le Synode des évêques sur la mission de la famille dans l'Église et dans le monde, aussi informellement désigné comme le second synode sur la famille, est la XIV assemblée générale ordinaire du synode des évêques, qui se déroule au Vatican du 4 au . Il a pour thème « la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain » et a pour mission d'approfondir la réflexion sur les points discutés au cours du Synode des évêques sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation qui s'est tenu du 5 au . 

Le 18 octobre, au quatorzième jour du synode, quatre saints dont Louis et Zélie Martin sont canonisés par le pape François.

Bibliographie 
 Philippe Bordeyne, Bertrand Pinçon (dir.), Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain. 26 théologiens répondent, Montrouge, Bayard, 2015, 324 pages.
 Athanasius Schneider, Robert Francis Vasa, Aldo di Cillo Pagotto, Le synode sur la famille en 100 questions : trois évêques témoignent, Contretemps, 2015, 130 pages.

Annexe

Articles connexes 
 Liste des participants au Synode des évêques sur la mission de la famille dans l'Église et dans le monde
 Synode des évêques sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation
 Synode des évêques

Synode des évêques
2015 au Vatican
Octobre 2015